Galloni bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Motorradhersteller, siehe Moto Galloni

Galloni ist der Name von:

 Giovanni Galloni (1927–2018), italienischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Gallone